12568 Kuffner – asteroide della fascia principale
 Osservatorio Kuffner – osservatorio astronomico situato a Vienna
  Moriz von Kuffner – astronomo tedesco
 Andreas Kuffner – canottiere tedesco